Алан Томпсон ():
 Алан С. Томпсон (нар. 1955) — американський військовий.
 Алан Томпсон (весляр) (нар. 1959) — новозеландський весляр-байдарочник.
 Алан Томпсон (гравець в американський футбол) (нар. 1951) — австралійський гравець в американський футбол.
 Алан Томпсон (політик) (нар. 1924) — британський політик.
 Алан Томпсон (регбіст) (нар. 1953) — австралійський регбіст, гравець збірної.
 Алан Томпсон (футболіст, 1952) (нар. 1952) — англійський футболіст.
 Алан Томпсон (футболіст) (нар. 1973) — англійський футболіст, гравець збірної.